Яворни́цьке — село в Україні, в Запорізькому районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Миколай-Пільська сільська рада.

Населення становить  .

Географія 
Село Яворницьке знаходиться на відстані 2,5 км від сіл Малозахарине (Солонянський район) та Нововознесенка. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Погода в селі Яворницьке

Села Запорізької області